Der Rajon Pryasowske (ukrainisch /; russisch /) war eine administrative Einheit in der Oblast Saporischschja im Südosten der Ukraine. Das Zentrum des Rajons war die Siedlung städtischen Typs Pryasowske.

Geographie 
Der Rajon lag im Süden der Oblast Saporischschja. Er grenzte im Norden an den Rajon Tokmak, im Nordosten an den Rajon Tschernihiwka, im Osten an den Rajon Prymorsk, im Süden an das Asowsche Meer, im Westen an den Rajon Jakymiwka sowie im Nordwesten an den Rajon Melitopol.
Durch das ehemalige Rajonsgebiet fließen die Dschekelnja (Джекельня), der Aktschokrak (Акчокрак), die Domusla (Домузла), der Metrosly (Метрозли) der Korsak (Корсак) sowie der Juschanly (Юшанли), im Westen wird er durch den Molotschna-Liman begrenzt. Das Gebiet ist sehr flach mit Höhenlagen zwischen 10 und 100 Metern (höchste Erhebung 136 Meter) und wird durch das Schwarzmeertiefland geprägt.

Geschichte 
Der Rajon entstand 1923 und hieß zunächst Rajon Pokrowka, seit 1935 nach der Umbenennung des Hauptortes in Pryasowske erhielt er seinen heutigen Namen. Nach der Besetzung durch deutsche Truppen wurde das Rajonsgebiet 1942 in das Reichskommissariat Ukraine eingegliedert und lag hier im Generalbezirk Krim (Teilbezirk Taurien), Kreisgebiet Melitopol. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs kam es wieder zur Sowjetunion/Ukrainische SSR, seit 1991 ist er Teil der heutigen Ukraine.

Am 17. Juli 2020 kam es im Zuge einer großen Rajonsreform zum Anschluss des Rajonsgebietes an den Rajon Melitopol.

Administrative Gliederung 
Auf kommunaler Ebene war der Rajon in zwei Siedlungsratsgemeinden und 23 Landratsgemeinden unterteilt, denen jeweils einzelne Ortschaften untergeordnet waren.

Zum Verwaltungsgebiet gehörten:
 2 Siedlungen städtischen Typs
 49 Dörfer
 1 Siedlung

Siedlungen städtischen Typs

Dörfer und Siedlungen

Weblinks

Einzelnachweise 

Pryasowske
Rajon Melitopol
Aufgelöst 2020